|-
|(117751)||2005 GL49|| align=right|16,1|| align=right|2,568|| align=right|0,286|| align=right|6,27|| align=right|4,114||MBA||5. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117752)||2005 GS50|| align=right|14,7|| align=right|3,191|| align=right|0,094|| align=right|22,99|| align=right|5,698||MBA||7. dubna 2005||New Mexico Skies||A. Lowe
|-
|(117753)||2005 GU53|| align=right|16,0|| align=right|2,621|| align=right|0,188|| align=right|5,88|| align=right|4,243||MBA||4. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117754)||2005 GA54|| align=right|16,0|| align=right|2,630|| align=right|0,167|| align=right|6,59|| align=right|4,264||MBA||4. dubna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117755)||2005 GN58|| align=right|16,4|| align=right|2,392|| align=right|0,061|| align=right|3,40|| align=right|3,700||MBA||6. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117756)||2005 GR58|| align=right|16,6|| align=right|2,191|| align=right|0,091|| align=right|7,42|| align=right|3,244||MBA||1. dubna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117757)||2005 GD59|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,107|| align=right|10,02|| align=right|4,599||MBA||5. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(117758)||2005 GK60|| align=right|15,5|| align=right|2,985|| align=right|0,060|| align=right|12,36|| align=right|5,157||MBA||4. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(117759)||2005 GP60|| align=right|16,4|| align=right|2,298|| align=right|0,124|| align=right|4,76|| align=right|3,483||MBA||6. dubna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117760)||2005 GS64|| align=right|14,8|| align=right|3,070|| align=right|0,011|| align=right|14,86|| align=right|5,379||MBA||2. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(117761)||2005 GK65|| align=right|15,2|| align=right|2,866|| align=right|0,022|| align=right|3,24|| align=right|4,850||MBA||2. dubna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(117762)||2005 GD69|| align=right|16,2|| align=right|2,597|| align=right|0,130|| align=right|4,47|| align=right|4,184||MBA||2. dubna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(117763)||2005 GP72|| align=right|16,5|| align=right|2,361|| align=right|0,192|| align=right|6,33|| align=right|3,627||MBA||4. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(117764)||2005 GG73|| align=right|15,4|| align=right|3,131|| align=right|0,169|| align=right|12,22|| align=right|5,538||MBA||4. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(117765)||2005 GO74|| align=right|16,8|| align=right|2,417|| align=right|0,079|| align=right|4,00|| align=right|3,756||MBA||5. dubna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117766)||2005 GJ78|| align=right|15,4|| align=right|2,645|| align=right|0,261|| align=right|15,01|| align=right|4,301||MBA||6. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(117767)||2005 GM78|| align=right|15,7|| align=right|2,591|| align=right|0,046|| align=right|14,60|| align=right|4,169||MBA||6. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(117768)||2005 GK81|| align=right|17,0|| align=right|1,869|| align=right|0,097|| align=right|23,17|| align=right|2,555||MBA||1. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(117769)||2005 GP86|| align=right|16,5|| align=right|2,350|| align=right|0,167|| align=right|2,26|| align=right|3,601||MBA||4. dubna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117770)||2005 GZ88|| align=right|16,9|| align=right|2,359|| align=right|0,124|| align=right|7,02|| align=right|3,624||MBA||5. dubna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(117771)||2005 GD93|| align=right|15,3|| align=right|2,756|| align=right|0,063|| align=right|13,52|| align=right|4,575||MBA||6. dubna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117772)||2005 GZ95|| align=right|16,1|| align=right|2,222|| align=right|0,174|| align=right|5,88|| align=right|3,313||MBA||6. dubna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117773)||2005 GJ97|| align=right|16,3|| align=right|1,970|| align=right|0,072|| align=right|24,47|| align=right|2,766||MBA||7. dubna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117774)||2005 GV99|| align=right|16,1|| align=right|2,712|| align=right|0,059|| align=right|3,58|| align=right|4,466||MBA||7. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117775)||2005 GX101|| align=right|15,6|| align=right|2,460|| align=right|0,211|| align=right|5,55|| align=right|3,858||MBA||9. dubna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117776)||2005 GY102|| align=right|17,6|| align=right|2,449|| align=right|0,134|| align=right|2,59|| align=right|3,833||MBA||9. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117777)||2005 GW110|| align=right|15,2|| align=right|2,658|| align=right|0,199|| align=right|12,81|| align=right|4,332||MBA||6. dubna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117778)||2005 GO112|| align=right|15,1|| align=right|3,215|| align=right|0,074|| align=right|6,47|| align=right|5,764||MBA||6. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117779)||2005 GX112|| align=right|14,5|| align=right|3,150|| align=right|0,107|| align=right|18,52|| align=right|5,591||MBA||6. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(117780)||2005 GY113|| align=right|15,9|| align=right|2,553|| align=right|0,141|| align=right|7,23|| align=right|4,079||MBA||9. dubna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117781)||2005 GF115|| align=right|15,4|| align=right|2,739|| align=right|0,058|| align=right|4,55|| align=right|4,532||MBA||10. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117782)||2005 GL115|| align=right|14,7|| align=right|3,175|| align=right|0,053|| align=right|10,14|| align=right|5,656||MBA||10. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117783)||2005 GJ118|| align=right|15,4|| align=right|3,219|| align=right|0,032|| align=right|7,81|| align=right|5,775||MBA||11. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117784)||2005 GG119|| align=right|15,3|| align=right|2,767|| align=right|0,062|| align=right|2,85|| align=right|4,602||MBA||11. dubna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117785)||2005 GJ121|| align=right|17,1|| align=right|2,429|| align=right|0,111|| align=right|0,50|| align=right|3,785||MBA||5. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117786)||2005 GN121|| align=right|16,5|| align=right|2,279|| align=right|0,096|| align=right|4,88|| align=right|3,441||MBA||5. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117787)||2005 GM123|| align=right|15,8|| align=right|2,667|| align=right|0,234|| align=right|2,17|| align=right|4,354||MBA||7. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117788)||2005 GU123|| align=right|14,2|| align=right|3,111|| align=right|0,235|| align=right|17,35|| align=right|5,487||MBA||8. dubna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117789)||2005 GH127|| align=right|15,1|| align=right|3,048|| align=right|0,064|| align=right|11,12|| align=right|5,321||MBA||12. dubna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117790)||2005 GO128|| align=right|14,8|| align=right|3,226|| align=right|0,178|| align=right|22,15|| align=right|5,794||MBA||13. dubna 2005||New Mexico Skies||A. Lowe
|-
|(117791)||2005 GT128|| align=right|14,5|| align=right|3,132|| align=right|0,144|| align=right|28,64|| align=right|5,542||MBA||1. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(117792)||2005 GP132|| align=right|16,9|| align=right|2,384|| align=right|0,196|| align=right|3,18|| align=right|3,681||MBA||10. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117793)||2005 GB135|| align=right|16,9|| align=right|2,416|| align=right|0,129|| align=right|0,66|| align=right|3,756||MBA||10. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117794)||2005 GZ138|| align=right|14,8|| align=right|3,208|| align=right|0,124|| align=right|5,75|| align=right|5,744||MBA||12. dubna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117795)||2005 GJ140|| align=right|16,1|| align=right|2,444|| align=right|0,078|| align=right|8,66|| align=right|3,819||MBA||13. dubna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117796)||2005 GY140|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,170|| align=right|13,48|| align=right|4,129||MBA||14. dubna 2005||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(117797)||2005 GA141|| align=right|16,1|| align=right|2,206|| align=right|0,081|| align=right|5,45|| align=right|3,276||MBA||14. dubna 2005||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(117798)||2005 GK150|| align=right|15,2|| align=right|2,719|| align=right|0,151|| align=right|12,72|| align=right|4,482||MBA||11. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117799)||2005 GW151|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,095|| align=right|4,34|| align=right|4,518||MBA||12. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117800)||2005 GD161|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,102|| align=right|6,55|| align=right|4,494||MBA||13. dubna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117801)||2005 GX166|| align=right|16,8|| align=right|2,394|| align=right|0,161|| align=right|1,42|| align=right|3,704||MBA||11. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117802)||2005 GG168|| align=right|17,2|| align=right|2,411|| align=right|0,129|| align=right|1,93|| align=right|3,743||MBA||11. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117803)||2005 GH168|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,134|| align=right|6,86|| align=right|3,337||MBA||11. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117804)||2005 GK168|| align=right|16,8|| align=right|1,901|| align=right|0,029|| align=right|20,76|| align=right|2,621||MBA||11. dubna 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117805)||2005 GP170|| align=right|15,8|| align=right|2,188|| align=right|0,185|| align=right|6,34|| align=right|3,237||MBA||12. dubna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117806)||2005 GB172|| align=right|15,6|| align=right|2,552|| align=right|0,072|| align=right|4,28|| align=right|4,075||MBA||13. dubna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117807)||2005 GC175|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,056|| align=right|4,18|| align=right|4,525||MBA||14. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(117808)||2005 GM178|| align=right|15,8|| align=right|2,790|| align=right|0,092|| align=right|6,99|| align=right|4,659||MBA||15. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(117809)||2005 GR178|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,153|| align=right|12,82|| align=right|4,303||MBA||15. dubna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117810)||2005 GS178|| align=right|15,4|| align=right|2,784|| align=right|0,027|| align=right|5,17|| align=right|4,645||MBA||15. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117811)||2005 GO180|| align=right|16,1|| align=right|2,686|| align=right|0,031|| align=right|2,70|| align=right|4,400||MBA||12. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117812)||2005 GH182|| align=right|14,3|| align=right|2,696|| align=right|0,268|| align=right|15,92|| align=right|4,426||MBA||15. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(117813)||2005 HO3|| align=right|14,4|| align=right|2,644|| align=right|0,208|| align=right|10,36|| align=right|4,298||MBA||17. dubna 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117814)||2005 HG4|| align=right|15,2|| align=right|2,749|| align=right|0,107|| align=right|12,18|| align=right|4,556||MBA||30. dubna 2005||New Mexico Skies||A. Lowe
|-
|(117815)||2005 HM5|| align=right|16,1|| align=right|2,336|| align=right|0,112|| align=right|3,29|| align=right|3,570||MBA||30. dubna 2005||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(117816)||2005 HB7|| align=right|15,9|| align=right|2,602|| align=right|0,113|| align=right|12,61|| align=right|4,198||MBA||28. dubna 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117817)||2005 JH1|| align=right|16,2|| align=right|2,532|| align=right|0,177|| align=right|5,01|| align=right|4,029||MBA||3. května 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117818)||2005 JS3|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,284|| align=right|11,73|| align=right|4,103||MBA||1. května 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117819)||2005 JJ4|| align=right|16,1|| align=right|2,306|| align=right|0,051|| align=right|7,84|| align=right|3,502||MBA||3. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(117820)||2005 JY4|| align=right|14,9|| align=right|2,995|| align=right|0,014|| align=right|9,58|| align=right|5,182||MBA||4. května 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117821)||2005 JD5|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,159|| align=right|13,31|| align=right|3,736||MBA||4. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(117822)||2005 JO5|| align=right|13,6|| align=right|3,159|| align=right|0,220|| align=right|24,79|| align=right|5,613||MBA||4. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(117823)||2005 JY24|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,040|| align=right|8,28|| align=right|3,832||MBA||3. května 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117824)||2005 JU27|| align=right|15,7|| align=right|2,643|| align=right|0,124|| align=right|17,76|| align=right|4,297||MBA||3. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(117825)||2005 JU29|| align=right|14,9|| align=right|2,617|| align=right|0,230|| align=right|4,48|| align=right|4,232||MBA||3. května 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117826)||2005 JV31|| align=right|15,7|| align=right|2,737|| align=right|0,160|| align=right|10,75|| align=right|4,528||MBA||4. května 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117827)||2005 JL32|| align=right|16,4|| align=right|2,223|| align=right|0,115|| align=right|8,72|| align=right|3,315||MBA||4. května 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117828)||2005 JX32|| align=right|15,6|| align=right|3,150|| align=right|0,211|| align=right|2,03|| align=right|5,591||MBA||4. května 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117829)||2005 JE39|| align=right|15,5|| align=right|2,869|| align=right|0,078|| align=right|2,77|| align=right|4,859||MBA||7. května 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117830)||2005 JV40|| align=right|17,2|| align=right|2,284|| align=right|0,097|| align=right|2,57|| align=right|3,451||MBA||7. května 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117831)||2005 JM48|| align=right|15,1|| align=right|2,585|| align=right|0,255|| align=right|5,10|| align=right|4,155||MBA||3. května 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117832)||2005 JL55|| align=right|13,0|| align=right|5,137|| align=right|0,068|| align=right|9,18|| align=right|11,65||JUT||4. května 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117833)||2005 JO55|| align=right|15,3|| align=right|2,845|| align=right|0,046|| align=right|1,79|| align=right|4,798||MBA||4. května 2005||Palomar||NEAT
|-
|(117834)||2005 JO60|| align=right|16,1|| align=right|2,573|| align=right|0,161|| align=right|5,09|| align=right|4,127||MBA||8. května 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117835)||2005 JR60|| align=right|15,8|| align=right|2,583|| align=right|0,182|| align=right|9,20|| align=right|4,151||MBA||8. května 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117836)||2005 JR61|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,003|| align=right|12,78|| align=right|4,096||MBA||8. května 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117837)||2005 JY67|| align=right|15,1|| align=right|2,724|| align=right|0,092|| align=right|7,77|| align=right|4,496||MBA||4. května 2005||Palomar||NEAT
|-
|(117838)||2005 JY68|| align=right|14,9|| align=right|3,144|| align=right|0,194|| align=right|19,02|| align=right|5,574||MBA||6. května 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117839)||2005 JD75|| align=right|16,7|| align=right|2,449|| align=right|0,188|| align=right|1,42|| align=right|3,833||MBA||8. května 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117840)||2005 JW80|| align=right|15,6|| align=right|2,762|| align=right|0,168|| align=right|26,32|| align=right|4,589||MBA||11. května 2005||Palomar||NEAT
|-
|(117841)||2005 JR98|| align=right|16,6|| align=right|2,394|| align=right|0,209|| align=right|10,25|| align=right|3,704||MBA||8. května 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117842)||2005 JR109|| align=right|16,2|| align=right|2,225|| align=right|0,111|| align=right|7,33|| align=right|3,318||MBA||15. května 2005||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(117843)||2005 JU123|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,060|| align=right|6,69|| align=right|3,646||MBA||11. května 2005||Palomar||NEAT
|-
|(117844)||2005 JR124|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,170|| align=right|24,40|| align=right|4,501||MBA||11. května 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117845)||2005 JT126|| align=right|16,7|| align=right|2,209|| align=right|0,112|| align=right|3,45|| align=right|3,282||MBA||12. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(117846)||2005 JU127|| align=right|16,7|| align=right|2,647|| align=right|0,076|| align=right|3,48|| align=right|4,307||MBA||12. května 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117847)||2005 JK139|| align=right|15,9|| align=right|2,471|| align=right|0,166|| align=right|11,79|| align=right|3,883||MBA||13. května 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117848)||2005 JJ146|| align=right|15,7|| align=right|2,587|| align=right|0,106|| align=right|14,60|| align=right|4,159||MBA||9. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(117849)||2005 JV146|| align=right|16,1|| align=right|2,531|| align=right|0,255|| align=right|14,00|| align=right|4,026||MBA||14. května 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117850)||2005 JM150|| align=right|16,2|| align=right|2,666|| align=right|0,094|| align=right|6,11|| align=right|4,353||MBA||3. května 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117851)||2005 JE151|| align=right|12,6|| align=right|5,245|| align=right|0,042|| align=right|14,68|| align=right|12,02||JUT||3. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(117852)||2005 JG151|| align=right|15,5|| align=right|2,590|| align=right|0,051|| align=right|11,43|| align=right|4,169||MBA||3. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(117853)||2005 JH151|| align=right|16,7|| align=right|2,278|| align=right|0,138|| align=right|5,90|| align=right|3,437||MBA||3. května 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117854)||2005 JE156|| align=right|17,1|| align=right|2,400|| align=right|0,085|| align=right|6,42|| align=right|3,719||MBA||4. května 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117855)||2005 JO167|| align=right|14,9|| align=right|2,743|| align=right|0,124|| align=right|12,52|| align=right|4,543||MBA||12. května 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(117856)||2005 KD5|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,110|| align=right|3,93|| align=right|3,759||MBA||18. května 2005||Palomar||NEAT
|-
|(117857)||2005 KQ6|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,055|| align=right|16,29|| align=right|5,459||MBA||19. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(117858)||2005 KQ9|| align=right|15,9|| align=right|2,776|| align=right|0,067|| align=right|16,34|| align=right|4,624||MBA||30. května 2005||New Mexico Skies||A. Lowe
|-
|(117859)||2005 KV9|| align=right|16,6|| align=right|2,357|| align=right|0,087|| align=right|5,74|| align=right|3,618||MBA||29. května 2005||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(117860)||2005 LY|| align=right|16,0|| align=right|2,739|| align=right|0,041|| align=right|13,70|| align=right|4,533||MBA||1. června 2005||New Mexico Skies||A. Lowe
|-
|(117861)||2005 LB2|| align=right|16,1|| align=right|2,652|| align=right|0,143|| align=right|14,68|| align=right|4,317||MBA||1. června 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117862)||2005 LX12|| align=right|17,0|| align=right|2,267|| align=right|0,152|| align=right|6,44|| align=right|3,412||MBA||3. června 2005||Catalina||CSS
|-
|(117863)||2028 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,126|| align=right|0,210|| align=right|1,99|| align=right|3,098||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117864)||2069 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,680|| align=right|0,173|| align=right|2,62|| align=right|4,387||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117865)||2081 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,559|| align=right|0,257|| align=right|3,20|| align=right|4,092||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117866)||2105 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,246|| align=right|0,170|| align=right|7,26|| align=right|3,365||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117867)||2127 P-L|| align=right|15,6|| align=right|3,050|| align=right|0,176|| align=right|2,56|| align=right|5,325||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117868)||2147 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,738|| align=right|0,259|| align=right|9,45|| align=right|4,531||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117869)||2168 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,292|| align=right|0,159|| align=right|5,34|| align=right|3,469||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117870)||2174 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,606|| align=right|0,336|| align=right|5,25|| align=right|4,207||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117871)||2186 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,558|| align=right|0,128|| align=right|12,95|| align=right|4,091||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117872)||2210 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,351|| align=right|0,201|| align=right|1,26|| align=right|3,604||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117873)||2212 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,221|| align=right|0,165|| align=right|3,09|| align=right|3,310||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117874)||2511 P-L|| align=right|15,7|| align=right|1,950|| align=right|0,108|| align=right|20,78|| align=right|2,722||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117875)||2539 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,095|| align=right|0,144|| align=right|5,22|| align=right|5,443||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117876)||2586 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,342|| align=right|0,164|| align=right|2,58|| align=right|3,584||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117877)||2593 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,323|| align=right|0,255|| align=right|0,21|| align=right|3,539||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117878)||2602 P-L|| align=right|15,1|| align=right|3,099|| align=right|0,193|| align=right|2,86|| align=right|5,456||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117879)||2621 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,283|| align=right|0,139|| align=right|7,63|| align=right|3,449||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117880)||2651 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,520|| align=right|0,223|| align=right|4,89|| align=right|4,001||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117881)||2675 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,725|| align=right|0,152|| align=right|4,86|| align=right|4,498||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117882)||2680 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,676|| align=right|0,166|| align=right|2,42|| align=right|4,376||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117883)||2682 P-L|| align=right|15,0|| align=right|3,259|| align=right|0,154|| align=right|1,73|| align=right|5,882||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117884)||2684 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,577|| align=right|0,060|| align=right|6,52|| align=right|4,136||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117885)||2692 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,175|| align=right|0,140|| align=right|6,02|| align=right|5,656||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117886)||2694 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,416|| align=right|0,196|| align=right|4,26|| align=right|3,755||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117887)||2721 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,867|| align=right|0,083|| align=right|2,97|| align=right|4,853||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117888)||2735 P-L|| align=right|17,0|| align=right|2,452|| align=right|0,211|| align=right|2,71|| align=right|3,839||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117889)||2745 P-L|| align=right|16,9|| align=right|2,306|| align=right|0,198|| align=right|4,77|| align=right|3,500||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117890)||2748 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,187|| align=right|7,31|| align=right|4,115||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117891)||2750 P-L|| align=right|17,0|| align=right|2,222|| align=right|0,148|| align=right|4,03|| align=right|3,312||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117892)||2753 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,115|| align=right|14,29|| align=right|4,186||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117893)||2781 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,230|| align=right|7,09|| align=right|3,536||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117894)||2791 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,516|| align=right|0,191|| align=right|12,40|| align=right|3,990||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117895)||2802 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,643|| align=right|0,252|| align=right|13,28|| align=right|4,296||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117896)||2815 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,418|| align=right|0,162|| align=right|2,38|| align=right|3,759||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117897)||2845 P-L|| align=right|15,7|| align=right|3,106|| align=right|0,142|| align=right|2,82|| align=right|5,472||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117898)||3029 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,288|| align=right|0,332|| align=right|5,83|| align=right|3,460||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117899)||3048 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,235|| align=right|15,59|| align=right|5,565||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117900)||3053 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,244|| align=right|0,171|| align=right|7,66|| align=right|3,360||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117901)||3055 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,150|| align=right|32,91|| align=right|4,254||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117902)||3058 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,770|| align=right|0,262|| align=right|8,34|| align=right|4,609||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117903)||3115 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,669|| align=right|0,187|| align=right|7,38|| align=right|4,359||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117904)||3504 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,198|| align=right|11,49|| align=right|4,348||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117905)||3543 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,669|| align=right|0,170|| align=right|11,93|| align=right|4,360||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117906)||4046 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,233|| align=right|5,03|| align=right|3,602||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117907)||4076 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,927|| align=right|0,070|| align=right|11,71|| align=right|5,008||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117908)||4104 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,123|| align=right|6,10|| align=right|3,537||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117909)||4123 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,550|| align=right|0,287|| align=right|12,19|| align=right|4,072||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117910)||4130 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,586|| align=right|0,161|| align=right|14,12|| align=right|4,158||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117911)||4138 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,231|| align=right|0,095|| align=right|6,47|| align=right|3,333||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117912)||4171 P-L|| align=right|17,0|| align=right|2,283|| align=right|0,162|| align=right|3,33|| align=right|3,450||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117913)||4211 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,599|| align=right|0,199|| align=right|3,95|| align=right|4,190||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117914)||4225 P-L|| align=right|15,0|| align=right|3,096|| align=right|0,181|| align=right|4,99|| align=right|5,447||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117915)||4227 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,213|| align=right|0,178|| align=right|2,06|| align=right|3,291||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117916)||4271 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,720|| align=right|0,164|| align=right|6,00|| align=right|4,484||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117917)||4281 P-L|| align=right|14,9|| align=right|3,089|| align=right|0,196|| align=right|4,52|| align=right|5,427||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117918)||4320 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,050|| align=right|0,113|| align=right|14,58|| align=right|5,327||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117919)||4537 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,229|| align=right|0,144|| align=right|6,45|| align=right|3,328||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117920)||4546 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,206|| align=right|4,28|| align=right|3,649||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117921)||4621 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,372|| align=right|0,200|| align=right|1,70|| align=right|3,653||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117922)||4622 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,597|| align=right|0,184|| align=right|13,69|| align=right|4,185||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117923)||4660 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,459|| align=right|0,183|| align=right|5,76|| align=right|3,856||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117924)||4699 P-L|| align=right|17,1|| align=right|2,306|| align=right|0,170|| align=right|3,23|| align=right|3,501||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117925)||4701 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,326|| align=right|0,061|| align=right|3,15|| align=right|3,547||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117926)||4703 P-L|| align=right|15,1|| align=right|3,042|| align=right|0,153|| align=right|4,20|| align=right|5,305||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117927)||4739 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,126|| align=right|5,90|| align=right|3,615||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117928)||4741 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,098|| align=right|2,20|| align=right|3,638||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117929)||4742 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,161|| align=right|2,99|| align=right|3,650||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117930)||4747 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,297|| align=right|0,096|| align=right|6,83|| align=right|3,480||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117931)||4776 P-L|| align=right|15,2|| align=right|3,122|| align=right|0,153|| align=right|2,24|| align=right|5,516||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117932)||4781 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,744|| align=right|0,174|| align=right|5,02|| align=right|4,545||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117933)||4808 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,289|| align=right|0,115|| align=right|2,81|| align=right|3,463||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117934)||4809 P-L|| align=right|16,9|| align=right|2,341|| align=right|0,164|| align=right|3,19|| align=right|3,582||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117935)||4863 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,647|| align=right|0,134|| align=right|4,54|| align=right|4,306||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117936)||4899 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,729|| align=right|0,189|| align=right|3,67|| align=right|4,508||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117937)||5036 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,559|| align=right|0,252|| align=right|3,79|| align=right|4,093||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117938)||6101 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,771|| align=right|0,166|| align=right|3,96|| align=right|4,612||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117939)||6122 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,582|| align=right|0,263|| align=right|12,24|| align=right|4,148||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117940)||6191 P-L|| align=right|15,5|| align=right|3,142|| align=right|0,189|| align=right|4,59|| align=right|5,567||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117941)||6202 P-L|| align=right|15,2|| align=right|3,091|| align=right|0,195|| align=right|4,45|| align=right|5,434||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117942)||6210 P-L|| align=right|17,1|| align=right|2,358|| align=right|0,182|| align=right|1,92|| align=right|3,621||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117943)||6219 P-L|| align=right|16,9|| align=right|2,331|| align=right|0,236|| align=right|1,26|| align=right|3,557||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117944)||6257 P-L|| align=right|16,8|| align=right|2,564|| align=right|0,221|| align=right|2,63|| align=right|4,104||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117945)||6271 P-L|| align=right|14,9|| align=right|3,446|| align=right|0,052|| align=right|0,94|| align=right|6,396||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117946)||6276 P-L|| align=right|15,6|| align=right|3,097|| align=right|0,213|| align=right|1,01|| align=right|5,449||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117947)||6301 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,176|| align=right|2,29|| align=right|3,629||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117948)||6315 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,011|| align=right|0,157|| align=right|7,42|| align=right|5,225||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117949)||6316 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,460|| align=right|0,187|| align=right|1,72|| align=right|3,858||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117950)||6337 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,833|| align=right|0,042|| align=right|2,04|| align=right|4,768||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117951)||6369 P-L|| align=right|15,3|| align=right|3,033|| align=right|0,084|| align=right|3,56|| align=right|5,281||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117952)||6376 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,729|| align=right|0,105|| align=right|2,74|| align=right|4,506||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117953)||6511 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,415|| align=right|0,231|| align=right|0,42|| align=right|3,753||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117954)||6686 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,231|| align=right|0,157|| align=right|4,60|| align=right|3,332||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117955)||6693 P-L|| align=right|17,0|| align=right|2,407|| align=right|0,207|| align=right|6,29|| align=right|3,733||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117956)||6695 P-L|| align=right|15,0|| align=right|3,162|| align=right|0,190|| align=right|4,42|| align=right|5,621||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117957)||6706 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,551|| align=right|0,259|| align=right|5,57|| align=right|4,073||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117958)||6732 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,335|| align=right|0,171|| align=right|3,22|| align=right|3,567||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117959)||6763 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,289|| align=right|0,190|| align=right|6,97|| align=right|3,463||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117960)||6784 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,004|| align=right|0,074|| align=right|10,21|| align=right|5,207||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117961)||6813 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,782|| align=right|0,083|| align=right|4,33|| align=right|4,639||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117962)||6854 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,207|| align=right|0,072|| align=right|6,55|| align=right|3,279||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117963)||7596 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,237|| align=right|0,230|| align=right|6,16|| align=right|3,345||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117964)||7619 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,420|| align=right|0,245|| align=right|3,36|| align=right|3,763||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117965)||9064 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,291|| align=right|0,210|| align=right|5,10|| align=right|3,468||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117966)||9524 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,589|| align=right|0,124|| align=right|1,89|| align=right|4,166||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117967)||9563 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,411|| align=right|0,195|| align=right|3,39|| align=right|3,743||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117968)||9564 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,352|| align=right|0,220|| align=right|3,60|| align=right|3,607||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117969)||9583 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,454|| align=right|0,194|| align=right|4,78|| align=right|3,844||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117970)||9590 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,200|| align=right|4,31|| align=right|4,520||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117971)||9613 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,788|| align=right|0,142|| align=right|14,00|| align=right|4,655||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117972)||1055 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,609|| align=right|0,276|| align=right|11,71|| align=right|4,212||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117973)||1073 T-1|| align=right|16,9|| align=right|2,305|| align=right|0,134|| align=right|3,28|| align=right|3,499||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117974)||1077 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,787|| align=right|0,078|| align=right|11,57|| align=right|4,652||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117975)||1131 T-1|| align=right|16,6|| align=right|2,267|| align=right|0,182|| align=right|1,47|| align=right|3,413||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117976)||1158 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,425|| align=right|0,095|| align=right|6,68|| align=right|3,775||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117977)||1192 T-1|| align=right|16,2|| align=right|2,635|| align=right|0,182|| align=right|13,72|| align=right|4,275||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117978)||1215 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,545|| align=right|0,102|| align=right|16,78|| align=right|4,059||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117979)||1233 T-1|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,259|| align=right|20,15|| align=right|3,413||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117980)||1256 T-1|| align=right|16,5|| align=right|2,253|| align=right|0,046|| align=right|8,42|| align=right|3,382||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117981)||2067 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,273|| align=right|0,088|| align=right|3,82|| align=right|3,426||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117982)||2134 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,421|| align=right|0,067|| align=right|5,45|| align=right|3,766||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117983)||2240 T-1|| align=right|16,5|| align=right|2,402|| align=right|0,193|| align=right|1,86|| align=right|3,722||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117984)||2283 T-1|| align=right|17,0|| align=right|2,390|| align=right|0,237|| align=right|6,07|| align=right|3,695||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117985)||3167 T-1|| align=right|17,9|| align=right|2,253|| align=right|0,162|| align=right|1,95|| align=right|3,382||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117986)||3176 T-1|| align=right|16,4|| align=right|2,625|| align=right|0,133|| align=right|4,56|| align=right|4,252||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117987)||4106 T-1|| align=right|16,1|| align=right|3,147|| align=right|0,150|| align=right|0,95|| align=right|5,583||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117988)||4300 T-1|| align=right|16,2|| align=right|2,448|| align=right|0,151|| align=right|2,91|| align=right|3,829||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117989)||4371 T-1|| align=right|16,4|| align=right|2,310|| align=right|0,147|| align=right|2,65|| align=right|3,511||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117990)||1014 T-2|| align=right|15,3|| align=right|3,062|| align=right|0,231|| align=right|7,26|| align=right|5,357||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117991)||1033 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,804|| align=right|0,163|| align=right|9,32|| align=right|4,695||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117992)||1039 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,650|| align=right|0,203|| align=right|9,64|| align=right|4,314||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117993)||1064 T-2|| align=right|13,3|| align=right|4,024|| align=right|0,270|| align=right|1,87|| align=right|8,072||HLD||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117994)||1076 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,759|| align=right|0,227|| align=right|8,71|| align=right|4,581||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117995)||1086 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,444|| align=right|0,216|| align=right|1,42|| align=right|3,820||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117996)||1089 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,220|| align=right|0,078|| align=right|6,47|| align=right|5,778||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117997)||1090 T-2|| align=right|16,1|| align=right|1,929|| align=right|0,114|| align=right|19,30|| align=right|2,678||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117998)||1095 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,580|| align=right|0,109|| align=right|7,84|| align=right|4,144||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(117999)||1113 T-2|| align=right|17,4|| align=right|2,361|| align=right|0,232|| align=right|2,31|| align=right|3,627||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118000)||1128 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,178|| align=right|0,194|| align=right|4,74|| align=right|3,214||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek